Serminnguaq bezeichnet:
 Serminnguaq (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Serminnguaq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Serminnguaq (Gletscher, Maniitsoq), Gletscher im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Serminnguaq (Gletscher, Narsaq), Gletscher im Distrikt Narsaq, Grönland
 Serminnguaq (Gletscher, Sisimiut), Gletscher im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Serminnguaq (Gletscher, Appat), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Serminnguaq (Gletscher, Upernivik, westlich), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Serminnguaq (Gletscher, Upernivik, südlich) (auch Sermikassak), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland